Давид Моравец (, родился 24 марта 1973 года в Опаве) — чешский хоккеист, левый нападающий; олимпийский чемпион 1998 года, чемпион мира 1999 и 2001 годов. Известен по выступлениям в чемпионате Чехии за различные клубы; в НХЛ провёл только одну игру за «Баффало Сейбрз». Автор решающей шайбы в овертайме финала чемпионата мира 2001 года. Завершил карьеру в 2013 году. После окончания игровой карьеры долгое время был менеджером женской сборной Чехии по хоккею. Сейчас — ассистент главного тренера клуба чешской первой лиги «Поруба»

Статистика

Клубная

В сборной

Командные достижения 

 Олимпийский чемпион 1998
 Чемпион мира 1999, 2001
 Бронзовый призер чемпионата мира 1997, 1998
 Серебряный призер Чешской экстралиги 1997, 2002
 Бронзовый призер Чешской экстралиги 1998, 2001
 Бронзовый призер чемпионата Финляндии 2007

Личные достижения 

 Лучший бомбардир по голам Чешской экстралиги: 1997/1998
 Лучший бомбардир по очкам Чешской экстралиги: 1997/1998
 Лучший хоккеист чемпионата мира 2001
 Член сборной звёзд Второй чешской лиги: 2011/2012

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Хоккеисты Чехии
Хоккейные левые нападающие
Хоккеисты НХЛ
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 1998 года
Чемпионы зимних Олимпийских игр 1998 года
Олимпийские чемпионы по хоккею с шайбой
Олимпийские чемпионы от Чехии
Чемпионы мира по хоккею с шайбой
Игроки ХК «Витковице Стил»
Игроки «Баффало Сейбрз»
Игроки ХК «Локомотив» Ярославль
Игроки ХК «Мальмё Редхокс»
Игроки ХК «Шкода»
Игроки ХК «Оцеларжи»
Игроки ХК ХПК
Игроки ХК «Гриззлис Вольфсбург»
Игроки ХК «Гавиржов 2010»
Игроки ХК «Салит»
Игроки ХК «Липтовски Микулаш»
Игроки ХК «Нитра»
Игроки сборной Чехии по хоккею с шайбой
Хоккейные тренеры Чехии
Задрафтованные ХК «Баффало Сейбрз»